Zorin OS – dystrybucja Linuksa, oparta na Ubuntu zaprojektowana dla użytkowników systemu Windows oraz początkujących użytkowników Linuxa. Ma interfejs graficzny użytkownika w stylu Windows i wiele podobnych programów. Zorin OS jest również wyposażony w aplikację (Wine), która pozwala użytkownikom uruchamiać wiele programów zaprojektowanych dla systemu Windows. Ostatecznym celem producentów tej dystrybucji jest zapewnienie alternatywy dla systemu Windows i umożliwienie użytkownikom tego systemu korzystania ze wszystkich funkcji Linuxa bez posiadania zaawansowanej wiedzy informatycznej.

Historia wersji

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Zorin OS
 Oficjalna strona Ubuntu

Dystrybucje Linuksa
Pochodne Ubuntu